Села:
 Кутище — Житомирська область, Житомирський район
 Кутище — Житомирська область, Коростенський район
 Кутище — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Кутище — Львівська область, Золочівський район